Эйкен (, , ) — английская и немецкая фамилия.

Известные носители:

 Ойкен, Арнольд — немецкий физико-химик, сын философа Рудольфа Эйкена.
 Эйкен, Вальтер (1891—1950) — немецкий экономист, сын философа Рудольфа Эйкена.
 Эйкен, Гергард Вильгельм (1764—†) — немецкий врач, автор ряда работ по медицине.
 Эйкен, Говард Хэтэуэй (1900—1973) — американский инженер, пионер компьютеростроения.
 Эйкен, Джоан (1924—2004) — английская новелистка.
 Эйкен, Дэвид (1828—1887) — американский политик и военный, участник Гражданской войны.
 Эйкен, Кимберли Клариса (род. 1975) — «Мисс Америка» 1994 года.
 Эйкен, Клэй (род. 1978) — американский певец.
 Эйкен, Конрад (1889—1973) — американский писатель и поэт, лауреат Пулитцеровской премии.
 Эйкен, Лиам (род. 1990) — американский актёр кино и телевидения.
 Эйкен, Рудольф Кристоф (1846—1926) — немецкий философ, лауреат Нобелевской премии по литературе (1908).
 Эйкен, Уильям (1806—1887) — американский политик и государственный деятель США, губернатор штата Южная Каролина.
 Эйкен, Фритс (1893—1978) — голландский гребец, чемпион Европы 1921 года.

Топоним 
 Эйкен — округ в штате Южная Каролина.
 Эйкен — прежнее название округа Эйткин в штате Миннесота.

Примечания